Hans Löscher ist der Name folgender Personen:

* Hans Löscher (Pädagoge) (1881–1946), deutscher Schriftsteller und Pädagoge
 Hans Löscher (Schauspieler) (1911–1999), deutscher Schauspieler, Sänger und Moderator